EOI son unas siglas que pueden hacer referencia a:
 Escuela Oficial de Idiomas, una red de centros oficiales de nivel no universitario en España dedicados a la enseñanza especializada de idiomas modernos;
 Escuela de Organización Industrial, en Madrid, Sevilla y Elche (España).

Siglas